Finsterklingenbach ist ein Gewässername:

 Finsterklingenbach (Fichtenberger Rot), linker Zufluss aus der Finsteren Klinge der Fichtenberger Rot gegenüber der Neumühle, Gemeinde  Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Finsterklingenbach (Trienzbach), linker Zufluss des Trienzbachs (zur Elz, zum Neckar) nahe Muckental, Gemeinde Elztal, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Finstere Klinge